Лајмен може бити:

 Лајмен (Баден), град у округу Рајн-Некар, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Лајмен (Палатинат), општина у округу Југозападни Палатинат, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.